

Pessoas
Roger Sperry
Arthur Sperry Pearse

Localidades
Sperry (Oklahoma)

Outros
USS Charles S. Sperry (DD-697)

Desambiguação